Butch en femme, begrippenpaar voor lesbische genderrollen 
 Butch Cassidy (1866-1908), Amerikaanse bandiet
 Butch Cassidy and the Sundance Kid, een western uit 1969
 Butch Coolidge, een personage in de film Pulp Fiction